Дэ́вид Ди́чберн Ми́клджон (; 12 декабря 1900, Гован, Шотландия — 22 августа 1959, Эрдри, Северный Ланаркшир, Шотландия) — шотландский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника. Был игроком сборной Шотландии с 1922 по 1933 год.

Карьера

Клубная 
Дэвид Миклджон начал карьеру футболиста в клубе «Рейнджерс» в 1919 году и завершил её там же 17 лет спустя. В первый же сезон пребывания в клубе из Глазго футболист стал чемпионом Шотландии, а затем выигрывал титул ещё 11 раз. Звёздным часом Миклджона можно считать финал кубка Шотландии 1928 года, когда защитник вышел на поле с капитанской повязкой вместо травмированного Томми Муирхеда и с пенальти, назначенного за игру рукой капитана «Селтика» Вилли Макстея, открыл счёт в матче. В итоге финал завершился со счётом 4:0 в пользу «Рейнджерс», который завоевал национальный кубок после 25-летнего перерыва
.
Всего на счету Дэвида Миклджона 5 побед в национальном кубке.

В сборной 
Миклджон впервые сыграл за сборную Шотландии 4 февраля 1922 года в матче домашнего чемпионата Великобритании против команды Уэльса
.
В третьем для себя матче за сборную, 14 февраля 1925 года, защитник забил гол в ворота валлийцев
.
В последний раз Дэвид Миклджон вышел на поле в форме национальной сборной 29 ноября 1933 года в товарищеском матче с австрийцами и сумел поразить ворота соперника
.
Всего футболист сыграл за сборную Шотландии 15 матчей, в которых забил 2 гола. В 6 матчах Миклджон был капитаном команды (впервые — 22 февраля 1930 года в матче против Северной Ирландии)
.
Трижды защитник становился в составе сборной победителем домашнего чемпионата Великобритании.

Итого: 15 матчей, 3 гола; 9 побед, 1 ничья, 5 поражений.

Тренерская 
После окончания карьеры игрока Миклджон работал обозревателем в газете «Дэйли Рекорд». В 1947 году вернулся в футбол и стал главным тренером «Партик Тисл». Умер 22 августа 1959 года в результате сердечного приступа, случившегося на стадионе «Брумфилд Парк» после матча «Партик Тисл» с «Эйрдрионианс». В 2009 году включён в Зал славы шотландского футбола.

Достижения

Командные 
 Шотландия
 Победитель Домашнего чемпионата Великобритании (3): 1922, 1925, 1929

 Рейнджерс
 Чемпион Шотландии (12): 1920/21, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35
 Обладатель кубка Шотландии (5): 1927/28, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1934/35

Личные 
 Член Зала славы шотландского футбола (с 2009 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Рейнджерс»
 Профиль на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Партик Тисл»
Члены Зала славы шотландского футбола